Holograf Patru, numit și Patru este singurul maxi-single Holograf, apărut în 1990 și înregistrat în septembrie 1989. Lansarea acestui disc nu a fost posibilă prima dată, deoarece Electrecord nu scotea discuri maxi-single, mai mari de formatul de 12". În final, maxi-single-ul s-a lansat, în multe ediții: cu etichete albe, negre și coperți diferite. Conține patru melodii, imprimate în studio-urile Electrecord, numite atunci "Tomis". Prima dată, "Oriunde te vei afla" a fost imprimată în radio, iar apoi reînregistrată în studio-urile "Tomis".

Lista pieselor

Muzică și versuri: Holograf

Personal

Vocal: Dan Bittman

Chitară: Ion Olteanu

Bass: Iulian Vrabete

Tobe: Emilian Petroșel

Clape: Anotonio Furtună

Redactor: Romeo Vanica

Maestru de sunet: Theodor Negerescu

Grafica: Holograf

Tipar: Electrecord

Sunetist: Vlag Gorkinski

Lumini: Cristi Nemuc

Impresar: Aurel Mitran

Discuri single